Ел Зар има више значења:

 Ел Зар (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Зар (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику